La Voleybol 1. Ligi 2021-2022 si è svolta dal 9 ottobre 2021 al 31 marzo 2022: al torneo hanno partecipato ventiquattro squadre di club turche e la vittoria finale è andata per la prima volta al .

Regolamento 
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate; al termine della regular season:
 Le prime quattro classificate di ciascun girone hanno acceduto alle semifinali dei play-off promozione, venendo nuovamente divise in due gruppi, questa volta da quattro squadre ciascuno, utilizzando il metodo della serpentina e disputando un round-robin, dal quale le prime due classificate di ciascun gruppo hanno avuto accesso alla finale dei play-off promozione, disputando un ulteriore round-robin, dal quale le prime due classificate sono state promosse in Efeler Ligi 2022-23; 
 Le ultime due classificate di ciascun girone sono retrocesse in Voleybol 2. Ligi 2022-23.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.
L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
 Numero di partite vinte;
 Punti;
 Ratio dei set vinti/persi;
 Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti 
Al campionato di Voleybol 1. Ligi 2021-22 partecipano 24 squadre di club turche. 
Tra le squadre aventi diritto di partecipazione:
 L', il , il  e l' sono le squadre promesse dalla precedente Voleybol 2. Ligi;
 L' partecipa con la nuova denominazione ;
 Il  ha ceduto i propri diritti di partecipazione all';
 L', retrocesso dalla massima serie, ha rinunciato ai propri diritti di partecipazione;
 Il , retrocesso al termine dell'annata precedente, è stato ripescato;
 Il , retrocesso dalla Efeler Ligi, ha conservato il proprio posto in massima serie attraverso lo scambio del titolo sportivo con l', che ha però scelto di ripartire dalla terza divisione nazionale;
 Il  è stato ripescato dalla Voleybol 2. Ligi per completare l'organico.

Girone A

Girone B

Torneo

Regular season

Girone A

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.
      Retrocessa.

Girone B

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.
      Retrocessa.

Play-off promozione

Semifinali

Gruppo 1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata in finale play-off scudetto.

Gruppo 2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata in finale play-off promozione.

Finale

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Efeler Ligi.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022
Voleybol 1. Ligi (maschile)